Лев Яшвиль: Яшвиль, Лев Владимирович (1859—1917) — князь, симбирский губернатор (1904—1906).
 Яшвиль, Лев Михайлович (1768—1836) — князь, генерал от артиллерии, брат генерала Владимира Михайловича Яшвиля.